Don Stannard (1916-1949), acteur britannique ;
 Eliot Stannard (1888-1944), scénariste britannique ;
 Ian Stannard (1987-), coureur cycliste britannique ;
 James Stannard (1983-), rugbyman australien ;
 Richard Stannard (1974-), triathlète britannique ;
 Robert Stannard (1998-), coureur cycliste australien ;
 Russell Stannard (1931-2022), professeur émérite de Physique à l'Open University.

Lieu 
 Stannard (Vermont)